Konservativa partiet har flera betydelser:

 Konservativa partiet (Storbritannien) – ett politiskt parti i Storbritannien (formellt The Conservative and Unionist Party, även kallat Tories)
 Konservativa partiet (Sverige) – ett tidigare lokalt politiskt parti i Sverige 1995–1999
 Kanadas konservativa parti – ett politiskt parti i Kanada 2003–
 Sydafrikas konservativa parti – ett politiskt parti i Sydafrika 1982–2004
 Konservative Folkeparti – ett politiskt parti i Danmark 1915–
 Colombianska konservativa partiet – ett politiskt parti i Colombia
 Konservativa partiet (Rumänien) – ett politiskt parti i Rumänien 1991–